Nella storia del diritto romano, per periodo classico si intende quel periodo che parte dal I secolo a.C. con Augusto e termina nel III secolo d.C. con la fine della dinastia dei Severi. In questo lasso di tempo troviamo le produzioni più proficue e raffinate di giuristi romani del calibro di Gaio, Ulpiano, Papiniano, Modestino.

 Nella storia della lingua latina si intende per periodo classico l'insieme di I secolo a.C. e I secolo d.C., in cui era usato il latino classico.

 Nella storia dell'arte con l'espressione periodo classico si definisce il periodo di produzione delle opere d'arte greche e romane antiche.